Papegem (Henegouwen) (Papignies), een deelgemeente van de Belgische gemeente Lessen
 Papegem (Oost-Vlaanderen), een gehucht van de Belgische gemeente Lede